Noche de ronda puede referirse a:

 Noche de ronda, programa transmitido por Canal 13 de Chile entre 1993 y 1998. 
 Noche de ronda, película de Argentina dirigida en 1997 por Mario Carnevale.
 Noche de Ronda, canción compuesta por Agustín Lara.
 Noches de ronda, película mexicana dirigida por Ernesto Cortázar en 1943.